Stadt Zürich steht für:

 Zürich, Stadt in der Schweiz

Schiffe:
 Stadt Zürich (Schiff, 1793), Schiff auf dem Zürichsee (gebaut als Ablösung für Neptun (Schiff, 1693))
 Stadt Zürich (Schiff, 1855), Schiff auf dem Bodensee
 Stadt Zürich (Schiff, 1909), Schiff auf dem Zürichsee